A 2002. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi mogul versenyszámát február 12-én rendezték. Az aranyérmet a finn Janne Lahtela nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A selejtezőből az első 16 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Döntő

Források 

Síakrobatika a 2002. évi téli olimpiai játékokon